Kvalifikace mužské dvouhry ve Wimbledonu 2016 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 20. až 25. červnem. Soutěžilo v ní sto dvacet osm hráčů, kteří si nezajistili účast ve dvouhře na základě žebříčkového postavení ani neobdrželi divokou kartu od pořadatelů. Z kvalifikace řádně postoupilo šestnáct tenistů po výhrách ve třech kolech.

Vzhledem k předchozím ročníkům byly nově zavedeny zápasy kvalifikačního kola na tři vítězné sety, oproti dříve hraným utkáním na dvě vítězné sady.

Hráči

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2016